Matthew Butturini – hockeista su prato australiano
 Osvaldo Butturini – calciatore italiano